O31 steht für:
 O31, ICD-10-Code für Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O31, FAA-Code für den Healdsburg Municipal Airport in Healdsburg, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O31